Farkasfalva steht für:
 Farkasfalva, ungarischer Name der Gemeinde Vlková in der Slowakei
 Farkasfalva, bis 1895 ungarischer Name der Gemeinde Vlkanová in der Slowakei
 Farkasfalva, ungarischer Name des Ortsteiles Neumarkt an der Raab in der Marktgemeinde Sankt Martin an der Raab in Österreich